è una dei personaggi del manga e dell'anime di Welcome to the NHK.

Aspetto e carattere 
Nei ricordi appare bruna e di carattere ottimista, burbera e severa con sé stessa e con gli altri; nella realtà attuale è bionda, cinica di carattere e disposta a calpestare gli altri pur di ottenere i suoi obiettivi: si ritrova coinvolta, inizialmente suo malgrado, in un'illecita attività di multi-level marketing dove anche lei, avendo contratto un grosso debito con l'azienda per lei ormai inestinguibile, cerca di imbrogliare la gente facendola cadere nello stesso vortice.

Storia 
La si vede nella parte quasi finale della storia, quando cerca di coinvolgere, riuscendoci, il suo vecchio compagno di classe Tatsuhiro Satō. Il ragazzo aveva capito che lei era coinvolta in qualcosa di illecito ma, non riuscendo a trovare abbastanza forza di volontà per opporvisi, compra del materiale assolutamente inutile per lui, contraendo per giunta con l'azienda un debito di circa un milione di yen. Nel manga, esso viene estinto soltanto grazie alla provvidenziale azione dei genitori che al ragazzo, inventandosi che fosse per la casa, forniscono una ingente somma di denaro. Nell'anime il trio Sato-Misaki-Yamazaki riesce, con più decisione, ad uscire dall'organizzazione, comprendendo il vero motivo dell'agire di Megumi: rimasta senza genitori, essendo costretta a badare anche a suo fratello (un hikikomori allo stadio finale, ormai inabile a condurre una vita autonoma) cade per disperazione nella spirale delle vendite-truffa, allettata dalla speranza di ricavarsi quel tanto necessario per riuscire a mantenere sé stessa ed il fratello; il ragazzo riconosce Satō perché aveva giocato con lui tempo addietro in un gioco di ruolo on-line e desidera parlargli, sempre impersonificando i personaggi di internet dove lo avverte di non fare la sua stessa fine.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Kobayashi, Megumi
Impiegati immaginari